Rellstab är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Carl Friedrich Rellstab (1759–1813), tysk komponist och musikkritiker
 

Tyska efternamn